Příjmení Kalaš nosí více různých osobností:

 Jan Kalaš (1897–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Josef Kalaš (1890–1933) – československý politik a poslanec
 Julius Kalaš (1902–1967) – český hudební skladatel
 Karel Kalaš (1910–2001) – český operní pěvec
 Petr Kalaš (1940) – český politik
 Zdeněk Kalaš (1923–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ

 ženský tvar s přechýlením
 Klementina Kalašová (1850–1889) – česká operní pěvkyně, mezzosopranistka
 Marie Kalašová (1852–1937) – česká spisovatelka a překladatelka

Související články 
 Kalašnikov – útočná puška
 Kalašové – středoasijské etnikum
 Tomáš Kalas (* 1993) – český fotbalista